Чемпионат Румынии по футболу 2001/2002 — 84-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 3 августа 2001 года и закончился 1 июня 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2001/2002
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2001 году
Спорт в Румынии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002